Latitarsi — подраздел жуков из семейства жужелиц.

Классификация 
 Подрод: Aulonocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus canaliculatus
 Вид: Carabus careniger
 Вид: Carabus czarensis
 Вид: Carabus dacatrai
 Вид: Carabus daisetsuzanus
 Вид: Carabus diamesus
 Вид: Carabus dorogostaiskianus
 Вид: Carabus fleischeri
 Вид: Carabus gaschkewitschi
 Вид: Carabus gossarei
 Вид: Carabus imanensis
 Вид: Carabus jankowskiellus
 Вид: Carabus kabakovi
 Вид: Carabus kodarensis
 Вид: Carabus kodaricola
 Вид: Carabus kolymensis
 Подвид: Carabus kolymensis kadarensis
 Подвид: Carabus kolymensis magadanensis
 Вид: Carabus korobeinikovi
 Вид: Carabus korobeinikovi
 Вид: Carabus kwanmobongensis
 Вид: Carabus mouthiezianus
 Вид: Carabus nangnimicus
 Вид: Carabus paektusanensis
 Вид: Carabus pappianus
 Вид: Carabus pirata
 Вид: Carabus polaris
 Вид: Carabus pseudocareniger
 Вид: Carabus pseudodiamesus
 Вид: Carabus pseudokoreanus
 Вид: Carabus pseudopappianus
 Вид: Carabus pukwonensis
 Вид: Carabus raddei
 Вид: Carabus rausuanus
 Вид: Carabus rishirensis
 Вид: Carabus rufinus
 Вид: Carabus sichotensis
 Вид: Carabus subpappianus
 Вид: Carabus sugai
 Вид: Carabus truncaticollis
 Вид: Carabus vasjurini
 Вид: Carabus victorianus
 Вид: Carabus viridicupreior
 Вид: Carabus vogti
 Вид: Carabus vojnitsi
 Подрод: Cavazzutiocarabus Imura, 1998
 Вид: Carabus latreilleanus
 Подрод: Cytilocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus ciloensis
 Вид: Carabus cribratus
 Вид: Carabus echarouxi
 Вид: Carabus gemellatus
 Вид: Carabus graziolii
 Вид: Carabus harambureae
 Вид: Carabus ispiriacus
 Вид: Carabus mahouxi
 Вид: Carabus maironei
 Вид: Carabus porrectangulus
 Вид: Carabus pulumuricus
 Вид: Carabus schubertianus
 Вид: Carabus staneki
 Вид: Carabus yaraligozi
 Подрод: Diocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus adatarasanus
 Вид: Carabus akaishiensis
 Вид: Carabus aurocinctus
 Вид: Carabus beybienkoi
 Вид: Carabus caustomarginatus
 Вид: Carabus dorogostaiskii
 Вид: Carabus fraterculus
 Вид: Carabus fujisan
 Вид: Carabus harmandi
 Вид: Carabus jirisanensis
 Вид: Carabus karasawai
 Вид: Carabus loschnikovii
 Вид: Carabus massagetus
 Вид: Carabus mizunumai
 Вид: Carabus neochinensis
 Вид: Carabus odaesaniculus
 Вид: Carabus okutamaensis
 Вид: Carabus ompoensis
 Вид: Carabus opaculus
 Вид: Carabus pyonganbuktensis
 Вид: Carabus quinquecatellatus
 Вид: Carabus shaanxiensis
 Вид: Carabus shaheshang
 Вид: Carabus shirahatai
 Вид: Carabus taebaeksaniculus
 Вид: Carabus tanzawaensis
 Вид: Carabus tianshuicus
 Вид: Carabus togyusanus
 Вид: Carabus yudanus
 Подрод: Eurycarabus Géhin, 1885
 Вид: Carabus famini
 Вид: Carabus genei
 Подрод: Hypsocarabus Semenov, 1898
 Вид: Carabus laotse
 Вид: Carabus latro
 Вид: Carabus mikhaili
 Вид: Carabus paralaotse
 Вид: Carabus qinlingensis
 Вид: Carabus taibaiensis
 Вид: Carabus tewoensis
 Подрод: Leptocarabus Géhin, 1885
 Вид: Carabus akitanus
 Вид: Carabus arboreus
 Вид: Carabus babai
 Вид: Carabus cerberus
 Вид: Carabus chengkouensis
 Вид: Carabus chiricus
 Вид: Carabus chokyuryongensis
 Вид: Carabus coreanicus
 Вид: Carabus exarboreus
 Вид: Carabus exilis
 Вид: Carabus fujisanus
 Вид: Carabus gracillimus
 Вид: Carabus hakusanus
 Вид: Carabus hiurai
 Вид: Carabus horioi
 Вид: Carabus horvatovichi
 Вид: Carabus ishikarinus
 Вид: Carabus karibanus
 Вид: Carabus kitakamisanus
 Вид: Carabus koreanus
 Вид: Carabus kumagaii
 Вид: Carabus kwonileeique
 Вид: Carabus kyushuensis
 Вид: Carabus marcilhaci
 Вид: Carabus nakatomii
 Вид: Carabus nepta
 Вид: Carabus ogurai
 Вид: Carabus ohminensis
 Вид: Carabus pararboreus
 Вид: Carabus parexilis
 Вид: Carabus procerulus
 Вид: Carabus pronepta
 Вид: Carabus qinlingimontanus
 Вид: Carabus rectokoreanus
 Вид: Carabus romanellus
 Вид: Carabus seishinensis
 Вид: Carabus semiopacus
 Вид: Carabus seunglaki
 Вид: Carabus shimoheiensis
 Вид: Carabus shinanensis
 Вид: Carabus tenuiformis
 Вид: Carabus vogtianus
 Вид: Carabus xunyangbanus
 Вид: Carabus yokoae
 Подрод: Meganebrius Kraatz, 1895
 Вид: Carabus alanstivelli
 Вид: Carabus arunensis
 Вид: Carabus deliae
 Вид: Carabus dilatotarsalis
 Вид: Carabus epsteini
 Вид: Carabus everesti
 Вид: Carabus franzi
 Вид: Carabus granulatocostatus
 Вид: Carabus indicus
 Вид: Carabus kadoudali
 Вид: Carabus koganae
 Вид: Carabus lebretae
 Вид: Carabus montreuili
 Вид: Carabus pseudoharmandi
 Вид: Carabus queinneci
 Вид: Carabus quinlani
 Вид: Carabus salpansis
 Вид: Carabus scheibei
 Вид: Carabus swatensis
 Вид: Carabus tamang
 Вид: Carabus tuberculipennis
 Вид: Carabus wallichi
 Подрод: Mesocarabus Thomson, 1875
 Вид: Carabus antiquus
 Вид: Carabus baguenai
 Вид: Carabus barcelecoanus
 Вид: Carabus breuningi
 Вид: Carabus brevis
 Вид: Carabus cantabricus
 Вид: Carabus castilianus
 Вид: Carabus dufouri
 Вид: Carabus feroensis
 Вид: Carabus harcyniae
 Вид: Carabus helluo
 Вид: Carabus holdhausi
 Вид: Carabus inflatus
 Вид: Carabus islandicus
 Вид: Carabus latus
 Вид: Carabus leyrensis
 Вид: Carabus lusitanicus
 Вид: Carabus macrocephalus
 Вид: Carabus planiusculus
 Вид: Carabus problematicus
 Вид: Carabus riffensis
 Вид: Carabus strandi
 Вид: Carabus trabuccarius
 Подрод: Neocarabus Lapouge, 1931
 Вид: Carabus taedatus
 Подрод: Nesaeocarabus Bedel, 1895
 Вид: Carabus abbreviatus
 Вид: Carabus coarctatus
 Подрод: Oreocarabus Géhin, 1876
 Вид: Carabus amplipennis
 Вид: Carabus carinthiacus
 Вид: Carabus folgariacus
 Вид: Carabus getschmanni
 Вид: Carabus ghiliani
 Вид: Carabus gibbosus
 Вид: Carabus glabratus
 Вид: Carabus guadarramus
 Вид: Carabus hortensis
 Вид: Carabus latior
 Вид: Carabus linnei
 Вид: Carabus macairei
 Вид: Carabus nanwutai
 Вид: Carabus negrei
 Вид: Carabus neumeyeri
 Вид: Carabus preslii
 Вид: Carabus pseudosteuarti
 Подрод: Orinocarabus Kraatz, 1878
 Вид: Carabus alpestris
 Вид: Carabus bertolinii
 Вид: Carabus castanopterus
 Вид: Carabus concolor
 Вид: Carabus fairmairei
 Вид: Carabus pedemontanus
 Вид: Carabus sylvestris
 Подрод: Pachycarabus Géhin, 1876
 Вид: Carabus imitator
 Вид: Carabus koenigi
 Вид: Carabus roseri
 Вид: Carabus staehlini
 Вид: Carabus swaneticus
 Подрод: Pachystus Motschulsky, 1865
 Вид: Carabus cavernosus
 Вид: Carabus ganymed
 Вид: Carabus graecus
 Вид: Carabus hungaricus — Венгерская жужелица
 Подвид: Carabus hungaricus cribellatus
 Подвид: Carabus hungaricus scythus
 Подвид: Carabus hungaricus gastridulus
 Подвид: Carabus hungaricus mingens
 Подвид: Carabus hungaricus frivaldskyanus
 Подвид: Carabus hungaricus hungaricus
 Вид: Carabus mazzii
 Вид: Carabus pisidicus
 Вид: Carabus tamsi
 Вид: Carabus trojanus
 Подрод: Piocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus pachypterus
 Вид: Carabus vladimirskyi
 Подрод: Qinlingocarabus Imura, 1998
 Вид: Carabus blumenthaliellus
 Вид: Carabus kitawakianus
 Вид: Carabus nanwutai
 Вид: Carabus ohshimaianus
 Вид: Carabus reitterianus
 Подрод: Rhigocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus batangicus
 Вид: Carabus boanoi
 Вид: Carabus broukpytlik
 Вид: Carabus buddaicus
 Вид: Carabus capitulum
 Вид: Carabus cateniger
 Вид: Carabus choui
 Вид: Carabus confucius
 Вид: Carabus dacatraianus
 Вид: Carabus gentleman
 Вид: Carabus gigolo
 Вид: Carabus gigoloides
 Вид: Carabus gracilicollis
 Вид: Carabus handelmazzettii
 Вид: Carabus indigestus
 Вид: Carabus itzingeri
 Вид: Carabus jintangicus
 Вид: Carabus jiulongensis
 Вид: Carabus korsakowi
 Вид: Carabus kozaburoi
 Вид: Carabus ladygini
 Вид: Carabus maleki
 Вид: Carabus morawitzianus
 Вид: Carabus poeta
 Вид: Carabus propiorthais
 Вид: Carabus pseudopusio
 Вид: Carabus pusio
 Вид: Carabus quindecim
 Вид: Carabus rhododendron
 Вид: Carabus roborowskii
 Вид: Carabus subindigestus
 Вид: Carabus thais
 Вид: Carabus xiangchengicus
 Вид: Carabus xiei
 Подрод: Rhipocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus alysidotus
 Подрод: Scambocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus breuningiellus
 Вид: Carabus bungii
 Вид: Carabus chaos
 Вид: Carabus gaiensis
 Вид: Carabus hallasanensis
 Вид: Carabus hongyuanicus
 Вид: Carabus kruberi
 Вид: Carabus kruberoides
 Вид: Carabus kukunorensis
 Вид: Carabus luquensis
 Вид: Carabus modestulus
 Вид: Carabus sculptipennis
 Вид: Carabus shaanxicus
 Вид: Carabus tongchuanensis
 Подрод: Semnocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus bogdanowi
 Вид: Carabus carbonicolor
 Вид: Carabus cicatricosulus
 Вид: Carabus erosus
 Вид: Carabus minimus
 Вид: Carabus regulus
 Вид: Carabus tekeliensis
 Вид: Carabus transiliensis
 Подрод: Stephanocarabus Imura, 1995
 Вид: Carabus fraterculoides
 Подрод: Tachypus Weber, 1801
 Вид: Carabus alessiensis
 Вид: Carabus auratus
 Вид: Carabus balcanicus
 Вид: Carabus cancellatus — Решетчатая жужелица, или медная
 Подвид: Carabus cancellatus alessiensis
 Подвид: Carabus cancellatus cancellatus
 Подвид: Carabus cancellatus carinatus
 Подвид: Carabus cancellatus corpulentus
 Подвид: Carabus cancellatus emarginatus
 Подвид: Carabus cancellatus excisus
 Подвид: Carabus cancellatus graniger
 Подвид: Carabus cancellatus tibiscinus
 Подвид: Carabus cancellatus tuberculatus
 Вид: Carabus carinatus
 Вид: Carabus corpulentus
 Вид: Carabus durus
 Вид: Carabus emarginatus
 Вид: Carabus excisus
 Вид: Carabus graniger
 Вид: Carabus honnoratii
 Вид: Carabus intermedius
 Вид: Carabus lasserei
 Вид: Carabus lotharingus
 Вид: Carabus mazametensis
 Вид: Carabus mimus
 Вид: Carabus scythicus
 Вид: Carabus sulinensis
 Вид: Carabus tibiscinus
 Вид: Carabus vagans
 Подрод: Tachypus Reitter, 1896
 Вид: Carabus forreri
 Вид: Carabus hendrichsi
 Вид: Carabus sylvosus
 Подрод: Tmesicarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus cristoforii
 Подрод: Tomocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus acutangulus
 Вид: Carabus bessarabicus
 Вид: Carabus concretus
 Вид: Carabus convexus
 Вид: Carabus decolor
 Вид: Carabus dilatatus
 Вид: Carabus erzeliki
 Вид: Carabus gracilior
 Вид: Carabus kurdistanicus
 Вид: Carabus maljushenkoensis
 Вид: Carabus marginalis
 Вид: Carabus microderus
 Вид: Carabus moreanus
 Вид: Carabus ponticola
 Вид: Carabus reductus
 Вид: Carabus rhinopterus
 Вид: Carabus rumelicus
 Вид: Carabus scabripennis
 Вид: Carabus simardianus
 Вид: Carabus syriensis
 Подрод: Ulocarabus Reitter, 1896
 Вид: Carabus stschurovskii
 Вид: Carabus theanus

Ссылки 
Ground beetles of the genus Carabus (Carabidae): atlas of beetles of Russia
Updated checklist of the genus Carabus (includes all Carabus-species and subspecies described before 2004) by Boleslav Brezina, 2003

Карабусы